Kalkavan ist der Familienname folgender Personen:

 Avni Kalkavan (1935–2007), türkischer Fußballspieler
 Mete Kalkavan (* 1979), türkischer Fußballschiedsrichter

Kalkavan bezeichnet:

 Kalkavan Video, ehemaliger Videovertrieb in Neuss